Fort Atkinson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Atkinson (Iowa)
Fort Atkinson (Wisconsin)
en verder:
Fort Atkinson (Nebraska), een Amerikaans legerfort, in gebruik van 1819 tot 1827